Francisco Eguiguren puede hacer referencia a:
Francisco Eguiguren Correa, político chileno
Francisco Eguiguren Escudero, político peruano del siglo XIX.
Francisco Eguiguren Praeli, político peruano del siglo XX.
Francisco Eguiguren Urrejola, político chileno del siglo XIX